Stazione di Kuki  – stazione ferroviaria giapponese a Kuki
Stazione di Kuki  – stazione ferroviaria giapponese a Owase